Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Doctor Alberto Oviedo Mota, ort, Baja California, Mexicali, 
 Ejido Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso), Baja California, Mexicali, 

Robotskapade Mexikoförgreningar